Dürrschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Dürrschmidt (* 1947), deutscher Fußballspieler und -trainer 
 Georg Dürrschmidt (* 1958), deutscher Politiker (CDU)
 Heinrich Dürrschmidt (1819–1899), deutscher Reichsgerichtsrat
 Jürgen Dürrschmidt (* 1954), deutscher Politiker (PDS)

Siehe auch:
 Durschmied